Bei den NCAA Division I Tennis Championships wurden 2015 zum 131. Mal die Meister im US-amerikanischen College Tennis ermittelt. Eine der sechs Konkurrenzen war das Herrendoppel. Gespielt wurde vom 21. bis zum 25. Mai auf dem Campus der Baylor University im texanischen Waco. Den Titel sicherte sich das britisch-dänische Doppel aus Lloyd Glasspool und Søren Hess-Olesen von der University of Texas.

Setzliste

Turnierplan

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan (pdf, englisch)
 Selections auf ncaa.com (englisch)

College-Tennis-Saison 2014/15
Tennisturnier 2015
Tennisturnier in Waco
2015 Herrendoppel
Hurd Tennis Center